Pleasant Ridge peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

Alabama 
 , également appelée Pleasant Ridge, une plantation de .

Indiana 
 , une communauté non-incorporée du comté de Jasper.
 , une communauté non-incorporée du comté de Jay.

Maine 
 , une plantation du comté de Somerset.

Michigan 
 Pleasant Ridge, une ville du comté d'Oakland.

Missouri 
 , une communauté non-incorporée du comté de Barry.
 , une communauté non-incorporée du comté de Harrison.
 , une communauté non-incorporée du comté de Texas.

Ohio 
 , un quartier résidentiel de Cincinnati.

Wisconsin 
 , une communauté non-incorporée dans la ville de .

Voir aussi